Englerulaceae är en familj av svampar. Englerulaceae ingår i klassen Dothideomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Englerulaceae